Макеєв — російське прізвище. Жіноча форма — Макєєва.

Відомі носії 
 Макєєв Андрій Володимирович — капітан III рангу, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Макеєв Борис Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Макеєв Валерій Федорович — письменник, журналіст, громадський діяч.
 Макеєв Віктор Петрович — двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Макеєв Володимир Михайлович — Герой Росії.
 Макеєв Володимир Васильович — повний кавалер ордена Слави.
 Макеєв Євген Володимирович — російський футболіст.
 Макеєв Єгор Абрамович — Герой Радянського Союзу.
 Макеєв Олег Миколайович (1967—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макеєв Олексій Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Макеєв Олексій Сергійович (нар. 1975) — український дипломат.
 Макеєв Сергій Федорович — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища